

Томське — село, Томський район, Томська область
 Томське — село, Хабаровський район, Хабаровський край